Соревнования по велоспорту на дистанции 0,5 мили среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 2 августа. Приняли участие 16 спортсменов из одной страны.

Призёры

Соревнование

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований